Того року турнір проводився вперше.

Перші сіяні Чжань Хаоцін і Чжань Юнжань виграли титул, у фіналі перемігши пару Ірина Бурячок і Валерія Соловйова з рахунком 6–0, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

WTA Shenzhen Open, парний розряд
2013, парний розряд